Een verkeersweg:
 N132 (België)
 N132 (Frankrijk)
 N132 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing